Cocula est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 
 Cocula, municipalité de l'État de Jalisco au Mexique.
 Cocula, village dans l'état de  Guerrero au Mexique.

Patronyme 
 Anne-Marie Cocula-Vaillières (1938- ), historienne française ;
 Bernard Cocula (1936-2005), chercheur français spécialiste de François Mauriac ;
 Denis Cocula (1958- ), réalisateur de films publicitaires et photographe ;
 François Cocula (1967- ), maître de conférences en gestion à l'université Montesquieu Bordeaux IV ;
 Jean-Alfred Cocula (1843-1915), homme politique français ;
 Paul Cocula (1874-1944), architecte français.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme